Deul ist der Familienname von:

 Boy Deul (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Carl Deul (1855–1904), Architekt und Erster Vorsteher der Landgemeinde Oberschöneweide
 Erik Deul (* 1958), niederländischer Astronom
 Ewald Deul (1907–2002), deutscher Maler
 Suboltol Deul (16./17. Jhd.), jüdischer Pirat, Freibeuter 

Deul bezeichnet:

 Deul (Architektur), Tempelturm im Nordosten Indiens (z. B. in Bhubaneshwar)

Siehe auch:
 Deuel
 Doyle